Àsdrubal fou un nom corrent a Cartago probablement escrit localment com a Asdrbhal (Hasdrubal (), ), referit al deu fenici Baal. El van portar diversos personatges rellevants de Cartago:
Àsdrubal (fill de Magó), general cartaginès 
Àsdrubal (general 339 ac) fou un general cartaginès derrotat per Timoleó a Sicília 
Àsdrubal (fill d'Hannó), general cartaginès 
Àsdrubal (gendre d'Amílcar), general i home d'estat cartaginès
Àsdrubal Barca, general cartaginès fill d'Amílcar Barca i germà d'Anníbal el gran general.
Àsdrubal (senador), senador cartaginès 
Àsdrubal (general d'Anníbal) fou un general d'alt rang de l'exèrcit d'Anníbal.
Àsdrubal el Calb fou comandant de l'expedició cartaginesa a Sardenya a la segona guerra púnica
Àsdrubal (fill de Giscó), general cartaginès a Hispània durant la segona guerra púnica.
Àsdrubal (general 203 aC), general i almirall cartaginès 
Àsdrubal el Cabrit, un dels líders cartaginesos del partit favorable a la pau amb Roma
Àsdrubal (general III guerra púnica) fou un general cartaginès de la tercera guerra púnica.
Àsdrubal (net de Masinissa), general cartaginès net de Masinissa